Tadeusz Turkowski (1923-2012), artysta malarz
 Tadeusz Turkowski, biograf
 Tadeusz Turkowski (1937–2021), artysta kabaretowy, aktor i poeta